Крис Уайдман (; род. 7 января 1990, Сент-Луис) — американский хоккеист, защитник клуба «Монреаль Канадиенс» и сборной США по хоккею.

Карьера

Клубная 
На драфте НХЛ в 2009 году был выбран в 4-м раунде под общим 100-м номером клубом «Оттава Сенаторз». После выбора на драфте он вернулся в «Майами Ред Хоукс», за который отыграл ещё три сезона.

28 марта 2012 года подписал с «Оттавой» двухлетний контракт новичка и был отправлен в фарм-клуб «Оттавы» «Бингхэмтон Сенаторз», за которых отыграл три сезона; по итогам сезона 2014/15 он получил награду как Лучший защитник лиги.

29 июня 2015 года продлил контракт с «Оттавой» на один год. Дебютировал в НХЛ 17 октября 2015 года в матче с «Нэшвиллом», который закончился победой «Предаторз» в серии буллитов со счётом 4:3. Свою первую шайбу в НХЛ забросил 7 ноября в матче с «Каролиной Харрикейнз», который «Каролина» выиграла в овертайме со счётом 3:2. Пропустив большую часть сезона 2017/18 из-за травмы подколенного сухожилия и восстановления после операции, он отыграл в сезоне 16 матчей.

24 июня 2018 года подписал контракт с «Оттавой» сроком на один год. По ходу сезона он три раза менял команды: 22 ноября он был обменян в «Эдмонтон Ойлерз», 30 декабря был вновь обменян, на этот раз во «Флориду Пантерз», откуда 25 февраля 2019 года был обменян в «Питтсбург Пингвинз».

16 июля 2019 года в качестве свободного агента подписал контракт с клубом «Анахайм Дакс».

В 2020 году покинул Северную Америку и уехал в Россию, где 1 июня подписал однолетний контракт с клубом КХЛ нижегородским «Торпедо». По итогам сезона он заработал 41 очко (9+32) и получил награду как Самый результативный защитник сезона КХЛ. 

По окончании сезона вернулся в НХЛ, где 28 июля 2021 года подписал однолетний контракт с клубом «Монреаль Канадиенс». По итогам сезона он заработал 27 очков (4+23), став вместе с Джеффом Питри самым результативным защитниками своей команды и являясь одним из лидеров команды в защите.

6 июня 2022 года подписал с «Монреалем» новый двухлетний контракт.

Международная 
В составе американской сборной играл на ЧМ-2016 и ЧМ-2021, став в 2021 году бронзовым призёром в составе команды.

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Хоккеисты США
Хоккейные защитники
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки «Сидар-Рапидс Рафрайдерс»
Игроки «Майами Редхокс»
Игроки «Бингемтон Сенаторз»
Игроки «Оттава Сенаторз»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки «Спрингфилд Тандербёрдс»
Игроки «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз»
Игроки «Сан-Диего Галлс» (с 2015)
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки «Монреаль Канадиенс»